Петр Спиридонович Билярский (19 июня [1 июля] 1819, Биляр — 2[14] января 1867, Одесса) — филолог-славист, экстраординарный академик, собиратель материалов для биографии Ломоносова.

Биография 
Отец — священник Казанской губернии. Образование П. С. Билярский получил в Казанской семинарии и Московской духовной академии. Часто ездил из Сергиева Посада в Москву  в университет на лекции Погодина и Голубинского. Был назначен преподавателем в пермскую духовную семинарию, однако отказался ехать в глушь и вышел из духовного звания. Сильно бедствовал, иногда голодал; давал уроки в частных домах и в пансионе Погодина. В 1840 году начал один из важнейших своих трудов — о языке Манассииной летописи. И. И. Введенский предложил переехать в столицу, и вскоре он переехал из Москвы в Петербург. 

Поселившись в 1840 в Петербурге, поступил на службу канцелярским чиновником в Академию наук и сенат, сотрудничает с «Журналом Министерства народного просвещения». В 1855 г., познакомившись с Я. И. Ростовцевым, обратил на себя внимание последнего и был назначен им наставником-наблюдателем военно-учебных заведений по отделу русского языка и словесности.

Будучи избранным в 1860 г. профессором Петербургской АН (в 1863 академиком по отделению русского языка и словесности), П. Билярский оставляет должность главного наблюдателя по состоянию здоровья.

С открытием Новороссийского университета в Одессе в 1865 году, П. Билярский принял в нём кафедру ординарного профессора русской словесности.

Труды 
Труды Билярского по изучению древних славянских и русских памятников отличаются тщательностью критического анализа текста: «Судьбы церковного языка», кн. 1 — «О среднеболгарском вокализме по патриаршему списку летописи Манасси» (1847), кн. 2 — «О Кирилловской части Реймского евангелия» (1848); «Замечания о языке Сказания о святых Борисе и Глебе» (1862). 

Представляют ценность его «Материалы для биографии М. В. Ломоносова» (1865). Билярскому  принадлежит перевод знаменитого сочинения В. Гумбольдта  «О различии организмов человеческого языка и о влиянии этого различия на умственное развитие человеческого рода» (1859).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Билярский Петр Спиридонович // Большой русский биографический словарь
 

Слависты Российской империи
Выпускники Казанской духовной семинарии
Выпускники Московской духовной академии